Tortuga (spanisch für „Schildkröte“) steht für

Inseln
 Cayman Islands, ehemalige Bezeichnung (Las Tortugas) 
 Dry Tortugas, eine Gruppe kleiner Inseln südlich von Florida 
 Dry-Tortugas-Nationalpark, US-Nationalpark im Golf von Mexiko
 Île de la Tortue, eine Insel im Norden Haitis, berühmter Piratenstützpunkt
 Isla Tortuga (Peru), eine Insel Perus nahe Chimbote
 La Tortuga, eine Insel Venezuelas
 Tortuga (Costa Rica), eine Insel Costa Ricas im Golf von Nicoya
 Tortuga (Galápagos), eine der Galapagosinseln (Ecuador)
 Tortuga (Mexiko), eine Insel Mexikos im Golf von Kalifornien

Orte
 Tortuga (Trinidad), ein Dorf in den Montserrat Hills auf Trinidad (Insel)
 Tortuga (Peru), ein kleines Fischerdorf in Peru (Region Ancash, nahe Chimbote)
 La Tortuga (Querétaro), ein Ort in Querétaro (Bundesstaat), Mexiko

sowie
 DR-Baureihe 52#La Tortuga, eine Skulptur aus der ehemaligen Dampflok 
 USS Tortuga (LSD-46), ein Docklandungsschiff der US-Navy